Die US Open 2007 fanden vom 27. September bis 4. Oktober 2007 in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Platinum.
 
Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der in diesem Jahr das Viertelfinale erreichte. Dort unterlag er James Willstrop, der im Endspiel Nick Matthew unterlegen war. Matthew gewann das Finale mit 11:7, 11:4 und 11:7.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Gilly Lane einen Startplatz im Hauptfeld. Das Preisgeld belief sich auf 120.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
 

PSA World Tour 2007/08
WSA World Tour 2007/08
2007
Squashturnier in New York City